16-я бригада «Канариас» () — тактическое соединение в составе сухопутных войск Испании.

Дислоцируется в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова). Находится под началом Командования войск на Канарских островах (Mando de Canarias). Первоначально бригада была создана 1 февраля 2008 года как 16-я лёгкая пехотная бригада (Brigada de Infantería Ligera XVI) с дислокацией на Канарских островах и обозначением «Канариас», сокращённо BRILCAN. В ходе реоганизации вооружённых сил 2015 года, формирование было преобразовано в многоцелевую бригаду (Brigada Orgánica Polivalente) с включением лёгкой бронекавалерийской группы (Grupo Ligero Acorazado de Caballería) из 2-й бронекавалерийской бригады «Кастильехос» (Brigada de Caballería «Castillejos» II), включающей в себя колёсные танки Чентауро.

Участие в международных операциях 
Международные операции, в которых принимали участие подразделения бригады:
Миротворческая миссия UNPROFOR Организации Объединённых Наций на территории стран бывшей Югославии
 7-я тактическая группа «Эстремадура» (октябрь 1999 — май 2000)
Силы НАТО SFOR по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине.
 23-я тактическая группа (сентябрь 2004 — февраль 2005)
Международные силы KFOR под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косове
 9-я тактическая группа в Косово (март — сентябрь 2003)
Международные силы содействия безопасности ISAF в Афганистане
 ASPFOR XVIII (ноябрь 2007 — март 2008)
 ASPFOR XXIII (июль — ноябрь 2009)
 ASPFOR XXVIII (апрель — сентябрь 2011)
 ASPFOR XXXIII (май — ноябрь 2013)
Операция EUTM Mali Европейского союза в Мали
 EUTM-Mali VI (март — декабрь 2015)

Состав 2017 

 Штаб бригады (Cuartel General)
 Штабной батальон (Batallón de Cuartel General XVI)
 Рота штаба (Compañía del Cuartel General)
 Разведывательная рота (Compañía de Inteligencia)
 Противотанковая рота (Compañía de Defensa Contracarro)
 Рота РХБЗ (Compañía NBQ)
 Секция военной полиции (Sección de Policía Militar)
 Рота связи (Compañía de Transmisiones XVI)
 9-й пехотный полк «Сория» (Regimiento de Infantería «Soria» n.º 9)
 1-й моторизованный батальон «Фуэртевентура» (Batallón de Infantería Protegida «Fuerteventura» I/9)
 49-й пехотный полк «Тенерифе» (Regimiento de Infantería «Tenerife» n.º 49)
 2-й моторизованный батальон «Альбуэра» (Batallón de Infantería Motorizada «Albuera» II/49)
 50-й пехотный полк «Канариас» (Regimiento de Infantería «Canarias» n.º 50)
 1-й моторизованный батальон «Сериньола» (Batallón de Infantería Protegida «Ceriñola» I/50)
 93-й артиллерийский полк (Regimiento de Artillería de Campaña n.º 93)
 1-я артиллерийская группа (Grupo de Artillería de Campaña I/93)
 16-я лёгкая бронекавалерийская группа «Милан» (Grupo de Caballería Ligero Acorazado «Milán» XVI)
 16-й инженерно-сапёрный батальон (Batallón de Zapadores XVI)
 16-я группа материально-технического обеспечения (Grupo Logístico XVI)

Размещение 

Подразделения бригады размещаются на островах Гран-Канария, Тенерифе и Фуэртевентура, за исключением кавалерийской группы «Милан», расквартированной в Маринесе (Валенсия). Полк «Сория» расквартирован в Пуэрто-дель-Росарио на острове Фуэртевентура, полк «Тенерифе» и часть сапёров расквартированы в Ойя Фрия (Hoya Fría) на Тенерифе, артиллерийский полк размещён в аэропорту Лос-Родеос также на Тенерифе. Остальные подразделения дислоцируются на базе «Генерал Алеман Рамирес», расположенной в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Вооружение 
Бригада «Канариас» является одной из четырёх новых колёсных бригад, состоящих из трёх моторизованных батальонов, артиллерийского дивизиона и одной разведывательного батальона (бронекавалерийской группы). Батальон «Фуэртевентура» оснащён бронетранспортёрами BMR, «Сериньола» миннозащищёнными автомобилями RG-31 Nyala и «Альбуэра» — Iveco LMV. Бронекавалерийская группа вооружена БМТВ «Чентауро» и БРМ VEC-M1. В отдалённом будущем предполагается замена MRAP, БТР и БРМ единой платформой с колёсной формулой 8×8.

Примечания 

Сухопутные войска Испании
Воинские части и формирования, созданные в 2008 году
Воинские формирования Испании
Механизированные и моторизованные бригады